Detta är en lista över de 594 kommunerna i departementet Meurthe-et-Moselle i Frankrike.

Meurth
Kommuner Meurth